Biologia: diferents espècies animals:
 o piada és un mol·lusc: pada de cap (Clausilia bidens) o Stenogyra decolata
 Dos bernats ermitans:
 L'espècie Clibanarius erythropus. Vegeu Clibanarius (gènere).
 L'espècie Pagurus anachoretus. Vegeu pagúrid.